Comair Limited — companhia sul-africana
 Comair Inc. — companhia americana, filial da Delta Air Lines

Desambiguações de transporte